Schloss Glücksburg, castello della città tedesca di Glücksburg (Schleswig-Holstein)
Schloss Glücksburg, fortezza della città tedesca di Römhild (Turingia)
Schloss Glücksburg, antico nome del Castello di Glückstadt, nella città tedesca di Glückstadt (Schleswig-Holstein)